4 cieki w Polsce:
 Czarna Rzeka – struga, dopływ Brodu
 Czarna Rzeka – struga, dopływ Bystrzycy
 Czarna Rzeka – struga, dopływ Omulwi
 Czarna Rzeka – potok, dopływ Słopniczanki

Zobacz też 
 Rzeka Czarna, Czarna, Czarna Struga, Czarna Woda